|-
| 109901 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109902 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109903 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109904 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109905 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109906 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109907 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109908 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109909 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109910 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109911 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109912 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109913 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109914 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109915 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109916 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109917 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109918 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109919 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109920 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109921 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109922 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109923 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109924 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109925 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109926 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109927 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109928 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109929 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109930 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109931 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109932 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109933 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109934 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109935 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109936 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109937 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109938 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109939 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109940 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109941 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109942 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109943 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109944 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109945 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109946 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109947 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109948 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109949 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109950 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109951 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109952 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109953 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109954 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109955 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109956 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109957 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109958 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109959 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109960 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109961 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109962 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109963 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109964 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109965 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109966 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109967 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109968 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109969 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109970 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109971 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109972 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109973 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109974 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109975 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109976 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109977 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109978 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109979 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109980 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109981 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109982 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109983 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109984 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109985 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109986 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109987 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109988 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109989 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109990 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109991 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109992 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109993 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109994 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109995 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109996 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109997 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109998 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109999 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110000 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9